Деметрадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
Деметрадзе, Георгий Шалвович (род. 1976) — грузинский футболист, нападающий. Лучший бомбардир чемпионата России 1999 года и чемпионата Украины 2004 года.